Sottosezione – livello della classificazione scientifica
 Sottosezione alpina – suddivisione delle Alpi